Сантра́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Орлеана, 55 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 193 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 436,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сантранж на сайті французького Національного інституту географії
 Сантранж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сантранж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сантранж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сантранж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер